Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B4 :
 Bundesstraße 4 (B 4), en Allemagne
 Route B4, à Chypre

Voir aussi